Malo Trojstvo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Veliko Trojstvo, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 178 stanovnika te 58 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
Mirko Bazić, nogometni trener

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Veliko Trojstvo